Farny ist der Familienname folgender Personen:
 Ingrid Maria Birgitta Müller-Farny (* 1966), deutsche Schauspielerin, Regisseurin, Hellseherin
 Andreas Farny (* 1992), deutscher Eishockeyspieler
 Dieter Farny (1934–2013), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Emilienne Farny (1938–2014), Schweizer Malerin und Bildhauerin
 Henry Farny (1847–1916), französisch-US-amerikanischer Maler und Illustrator der Düsseldorfer Schule
 Hugo Farny (1849–1913), deutscher Gutsbesitzer und Abgeordneter
 Oskar Farny (1891–1983), deutscher Politiker
 Renée Farny (1919–1979), Schweizer Krankenschwester

Farny bezeichnet:

 Edelweißbrauerei Oskar Farny, eine deutsche Brauerei